Voto steht für
 Voto (Volk), in Costa Rica
 Voto (Kantabrien), Ort in Spanien
 Voto (Plattform), Online-Wahlhilfe

Siehe auch
 Votto
 Ex voto
 Il voto
 Voto de Santiago